Sungai Tutong – rzeka w Brunei
 Pekan Tutong – miasto w Brunei
 Dystrykt Tutong – jeden z dystryktów Brunei
 język tutong – język z rodziny austronezyjskiej